Мамед Гамид оглы Алекперов (; 1899, Ленкорань, Каспийская область, Российская империя — 1959, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский партийный и государственный деятель, нарком просвещения (1946—1952), министр культуры Азербайджанской ССР (1955—1956).

Биография 

После смерти своего отца в 1909 г. воспитывался родственниками, не смог завершить школьное образование.До 1920 г. работал в рыбхозе у своего двоюродного брата. После установления советской власти в Азербайджане окончил курс подготовки учителей и начал работать по специальности в школе №5 Ленкорани.

В 1926 г. окончил Бакинский педагогический институт. Доктор философских наук (1950). Преподавал в Азербайджанском государственном педагогического институте, с 1939 по 1943 г. занимал пост заместителя ректора.

В 1943—1946 гг. — заместитель, с 1945 по 1952 г. — народный комиссар просвещения Азербайджанской ССР. Затем занимал пост заместителя председателя Совета Министров Азербайджанской ССР и министра культуры (1955—1956). 

Автор нескольких учебных пособий. Заслуженный учитель Азербайджанской ССР.

Источники 

MƏMMƏD HƏMİD OĞLU ƏLƏKBƏROV

Народные комиссары и министры Азербайджанской ССР
Министры культуры и туризма Азербайджана
Министры образования Азербайджана
Министры образования по республикам СССР
Делегаты XIX съезда КПСС